Митрополит Владимир:
 Владимир (Богоявленский) — митрополит Киевский и Галицкий (1915—1918)
 Владимир (Иким) — митрополит Омский и Таврический (2002—2011 — Ташкентский и Среднеазиатский)
 Владимир (Кантарян) — митрополит Кишиневский и всея Молдавии, предстоятель самоуправляемой Православной церкви Молдовы Московского патриархата
 Владимир (Котляров) — митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (1995—2014)
 Владимир (Сабодан) — Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины (УПЦ МП) (1935—2014)